Заольша — название населённых пунктов и железнодорожная станция в Белоруссии:

 Заольша — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Заольша — посёлок в Лиозненском районе Витебской области.
 Заольша – железнодорожная станция Лиозненском районе Витебской области.